«Съеденные заживо» (, ), или «Ад каннибалов 2: Съеденные заживо», — итальянский фильм ужасов режиссёра Умберто Ленци.

Сюжет 
Шейла с приятелем отправляется в Новую Гвинею в поисках пропавшей сестры. Вскоре она находит её в общине религиозных фанатиков, которыми руководит Йонас, гениальный мошенник, манипулятор людьми. Опасным будет путешествие к лагерю, где разместилась община, здесь кругом кишат реликтовые племена, у которых в чести каннибальские обычаи гостеприимства. Ну, а бегство от Йонаса будет таким же неуютным и для тех, кто не любит человекоедение — ужасным.

История создания 
Для увеличения хронометража Ленци вставил в картину отрывки из других «каннибальских» фильмов, в частности, «Бог людоедов», «Ад каннибалов», и «Затерянный мир каннибалов». В последнем также снимались Иван Рассимов и Ме Ме Лай, а Роберт Керман, исполнивший здесь одну из главных ролей, играл роль профессора в «Ад каннибалов».

См. также 
 Ад каннибалов

Примечания 

Фильмы о каннибализме
Фильмы Умберто Ленци
Фильмы Италии 1980 года
Фильмы ужасов Италии
Фильмы ужасов 1980 года
Фильмы о выживании
Сексуальное насилие в фильмах
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях